Raúl González puede referirse a:

 Raúl González Blanco (1977-), futbolista español.
 Raúl González Gutiérrez (1970-), jugador y entrenador de balonmano - medallista olímpico.
 Raúl González Guzmán (1985-), futbolista venezolano.
 Raúl González Peláez (1979-), minero español implicado en el 11-M.
 Raúl González Reyes (1971-), locutor, actor y conductor venezolano.
 Julio Raúl González Pérez (1952-), entrenador de fútbol español.
 Raúl González Rodríguez (1952-), atleta mexicano - medallista olímpico.
 Raúl González Tuñón (1905 - 1974), poeta, periodista y viajero argentino.